Nono — número ordinal masculino correspondente ao nove (9)
 Nono (Córdova) — município argentino

Pessoas 
 Nonô — apelido (redução) do prenome masculino Nonato
 Romualdo Peixoto
 Luigi Nono
 Nonô (futebolista)
 José Thomaz Nonô
 Nono de Panópolis
 Nhonho (Ñoño) — personagem do seriado mexicano El Chavo del Ocho

Desambiguações de números ordinais
Desambiguações de antropônimos